Wesselényi-kastély (Hadad)
 Wesselényi-kastély (Kékes)
 Wesselényi-kastély (Zsibó)
 Wesselényi–Bethlen-kastély, Drág